Штольберг () — город в Германии, в земле Саксония-Анхальт.

Входит в состав района Зангерхаузен. Подчиняется управлению Росла-Зюдхарц. Население составляет 1378 человек (на 31 декабря 2006 года). Занимает площадь 67,52 км². Официальный код — 15 2 66 044.

Этот город стал первым в Германии, которому был присвоен статус исторического города Европы. Символом города с населением в почти 1 400 человек являются фахверковые постройки.

Историческая справка 

Поселение возникло примерно в 1000 году, а железную и медную руду, золото и серебро добывали с 794 года. Населяли Штольберг в основном горняки. Первое упоминание о Штольберге относят к 1157 году. С начала 1300 года поселение получило право города. Городской замок до 1945 года являлся резиденцией графов и князей Штольбергов.

Ссылки 

 Официальная страница

Города Саксонии-Анхальт